Плавный  — топоним в России.

Красноярский край 
 Плавный — река, левый приток реки Бинюда, координаты 73°52' с. ш. 89°47' в. д., код ГКГН	577037.
 Плавный — река, правый приток реки Чёрные Яры, координаты 75°05' с. ш. 101°28' в. д., код ГКГН	579654.

См. также 
 Плавная
 Плавное
 Плавные